Der Mann steht für:
 Der Mann (1968), ungarischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1968 (Originaltitel: A férfi)
 Der Mann (1973), deutscher Fernsehfilm des Deutschen Fernsehfunks von Gerhard Respondek
 Polizeiruf 110: Der Mann, deutscher Kriminalfilm von Manfred Mosblech aus dem Jahr 1975
Siehe auch: